КГТУ:

 Казанский государственный технологический университет
 Калининградский государственный технический университет
 Камчатский государственный технический университет
 Кировоградский государственный технический университет
 Костромской государственный технологический университет
 Красноярский государственный технический университет
 Кубанский государственный технологический университет
 Кузбасский государственный технический университет
 Курский государственный технический университет
 Карагандинский государственный технический университет